Список символов штатов США (злаки) включает виды семейства Злаковые, которые были избраны символами американских штатов.

Примечания 

 
США